Getal van Grashof, dimensieloos getal dat de verhouding tussen kracht ten gevolge van dichtheidsverschil en viskeuze kracht weergeeft

Christian Grashof (1943), Duits acteur
Franz Grashof (1826-1893), Duits ingenieur (bedenker van Getal van Grashof)
Manfred Grashof (1946), Duits terrorist (RAF)

Zie ook
Grashoff